Скуйбин — русская фамилия. Возможно, происходит от рода занятий предка носителя фамилии. Скубти (скубить, скубсти, скубать) — драть за волоса; щипать птицу. В некоторых областях — прясть (вероятно, от щипать кудель). Скубиться — чесаться, чесать себя.

Известные носители 
 Скуйбин, Владимир Николаевич (1929—1963) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Скуйбин, Николай Владимирович (род. 1954) — советский и российский кинорежиссёр, сын кинорежиссёра Владимира Скуйбина.

Примечания